Чемпионат Новой Зеландии по футболу 2012/13 проходил с 3 ноября 2012 года по 17 марта 2013 года и стал 9-м розыгрышем в истории.

Победу и в регулярном чемпионате, и в серии плей-офф праздновал «Уаитакере Юнайтед», для которого эта победа стала четвёртой подряд и пятой в истории. По общему количеству чемпионских званий этот клуб обошёл своего главного соперника «Окленд Сити».

Особо упорным выдался финал плей-офф между «Уаитакере Юнайтед» и «Окленд Сити». Дважды проигрывая по ходу матча 0:1 и 2:3, будущий чемпион усилиями лучшего бомбардира Роя Кришны сравнял счёт в уже компенсированное время второго периода, а победу ему принёс гол Аллана Пирса на 10-й минуте дополнительного времени.

Регламент 
В турнире приняли участие 8 клубов. С 3 ноября по 24 февраля они провели двухкруговой турнир регулярного чемпионата, после чего четыре сильнейших клуба разыграли первое место в серии плей-офф. На полуфинальной стадии клубы провели по два матча (дома и на выезде), по сумме которых победители встретились в одноматчевом финале.

Результаты

Регулярный чемпионат 

Источник данных: soccerway.com

Финальная серия

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

2012/2013
Новая Зеландия